USS Washington — кораблі ВМС США. 

Названі на честь Джорджа Вашингтона
 USS Washington (1775) — шхуна, придбана Континентальним флотом у 1775 році і захоплена ВМС Великої Британії у грудні того ж року
 USS Washington (1776, галера) — галера, придбана Континентальним флотом у 1776 році. Подальша доля після серпня 1776 року невідома.
 USS Washington (1776, фрегат) — один з 13 фрегатів, замовлених Континентальним конгресом, збудований у 1776 році, затоплений у 1777 році, щоб не дістатись британцям.
 USS Washington (1776, парусна галера — галера, збудована у 1776 році, того ж року захоплена британцями.
 USS Washington (1814) — лінійний корабель, на службі протягом 1815-1820 років.
 USRC Washington (1832) — кутер, збудований у 1833 році, проданий у 1837 році.

Названі на честь штату Вашингтон
 USS Washington (ACR-11) — броненосний крейсер типу «Теннессі». Збудований у 1906 році. У 1916 році перейменований на «USS Seattle (ACR-11)». У 1920 році перекласифікований на важкий крейсер. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Washington (BB-47) — лінійний корабель типу «Колорадо». Спущений на воду у 1921 році. У 1923 році будівництво припинене відповідно до умов Вашингтонської морської конференції. Потоплений як мішень у 1924 році.
 USS Washington (BB-56) — лінійний корабель типу «Норт Керолайна». Збудований у 1941 році. Брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році виведений в резерв. У 1960 році виключений зі складу флоту і наступного року зданий на злам.
 USS Washington (SSN-787) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2017 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

Див. також 
 USS George Washington
 USS Mount Washington

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни